Джулио Мильяччо (; род. 23 июня 1981, Муньяно-ди-Наполи, Неаполь, Кампания) — итальянский футболист, полузащитник. Брат другого футболиста, Винченцо Мильяччо.

Карьера 
Джулио Мильяччо — воспитанник клуба «Савойя». С сезона 1998/99 он начал играть за основной состав команды, выступавшей в серии С1. После полутора сезонов в «Савойе», Мильяччо был отдан в аренду клубу «Путеолана», с которой он выиграл первенство серии D. Вернувшись в «Савойю», Мильяччо провёл 1 матч за клуб, а затем перешёл в «Бари», за который не провёл ни одного матча. В 2001 году Мильяччо перешёл в клуб серии С2, «Джульяно», за который провёл 2 сезона.

В 2003 году Мильяччо перешёл в «Тернану», где провёл два сезона, в одном из которых он был капитаном команды. В январе 2005 года Мильяччо перешёл, на правах аренды, в «Аталанту». 6 января 2005 года, в составе «Аталанты» в матче с «Фиорентиной» (1:0), он дебютировал в серии А. В первом сезоне в высшем итальянском дивизионе он провёл 14 игр, а его клуб выбыл в серию В. В следующем сезоне Мильяччо стал лидером «Аталанты». Он провёл 31 матч и забил 2 гола, чем помог своему клубу вновь выйти в серию А, где полузащитник провёл 33 матча и забил 2 гола.

В сезоне 2007/08 Мильяччо перешёл в «Палермо», который заплатил за трансфер хавбека 5 млн евро, а также отдал половину прав на бразильца Адриано. Первый сезон вышел для Мильяччо удачным, главный тренер, Стефано Колантуоно, который был знаком с игроком по совместной работе по «Аталанте» и пригласивший его в «Палермо», доверял игроку место в основе. Летом 2008 года Мильяччо захотел приобрести казанский «Рубин», но игрок предпочёл остаться в «Аталанте».

С приходом на тренерский пост Давиде Баллардини, Мильяччо перестал попадать в стартовый состав команды. Несмотря на это, 7 октября 2008 года он продлил контракт до 2013 года. 8 февраля 2009 года Мильяччо забил свой первый гол за «Палермо», поразив ворота команды «Наполи». 22 марта, в игре с «Кьево», он провёл свой 100-й матч в серии А. В сезоне 2009/10 Вальтер Дзенга начал использовать Мильяччо в роли центрального защитника, но с приходом на пост главного тренера Делио Росси, Мильяччо вновь был переведён в центр поля.

Примечания

Ссылки 
 По стопам Вина Дизеля
 
 Профиль на figc.it
 Профиль на gazzetta.it
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Савойя»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Джульяно»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Палермо»